Landtag steht für (und Landtagswahl siehe jeweils entsprechend):

heutige Parlamente:
 Landesparlament der deutschen Flächenländer
 Landtag (Österreich), Parlament eines österreichischen Bundeslandes
 Landtag des Fürstentums Liechtenstein, Parlament des Fürstentums Liechtenstein
 Südtiroler Landtag, Parlament des Landes Südtirol
 Trentiner Landtag, Parlament des Landes Trentino

historische Parlamente und Organe (nach Gründungszeit):
 Concilium provinciae, Versammlungen in den Provinzen des römischen Reiches
 Landtag (historisch), seit dem 15. oder 16. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich bestehende Versammlungen der Landstände oder Landschaften
 Livländischer Landtag, 1419 gegründeter Landtag der Livländischen Konföderation in Livland
 Reichstag (Ungarn), im Königreich Ungarn (Name seit dem Spätmittelalter bis zum Angleich 1876)
 Landtag (Herzogtum Westfalen), seit dem Spätmittelalter die ständische Vertretungskörperschaft im Herzogtum Westfalen
 Landtag des Hochstifts Münster, abgehalten im Laerbrocker Moor von 1267 bis 1618 (siehe westfälische Forschungen, Peter Schöller, Alfred Hartlieb von Wallthor)
 Braunschweigischer Landtag, ab dem 15. Jahrhundert bis 1933
 Preußischer Landtag, verschiedene politische Institutionen ab dem 15. Jahrhundert bis 1933
 Landtag (Siebenbürgen), von 1542 bis 1867
 Sächsischer Landtag (1831–1918), Ständeversammlung, parlamentarische Vertretung im Königreich Sachsen
 Landtag (Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen), zwischen 1843 und 1918 Landtag des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen
 Finnisches Parlament, Name von 1809 bis 1919
 Landtag (Waldeck-Pyrmont), Parlament des Fürstentums Waldeck-Pyrmont und späteren Freistaates Waldeck-Pyrmont 1814(?)–1933
 Landtag von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1816–1918
 Coburger Landtag, 1821–1918
 Provinziallandtag (Preußen), Vertretungsorgan einer preußischen Provinz 1823–1933
 Meininger Landtag, 1824–1923
 Landschaft des Herzogtums Sachsen-Altenburg, 1831–1918, mit Vorläufern
 Landtag Lippe, 1836–1947, mit Vorläufern seit dem Spätmittelalter
 Gothaer Landtag, 1848–1918
 Oldenburgischer Landtag, 1848–1933
 Landtag Reuß jüngerer Linie, 1848–1920
 Landtag (Österreich-Ungarn), Parlament eines Kronlandes im Kaisertum Österreich ab 1860 und dann Österreich-Ungarn ab 1867
 Greizer Landtag, 1867–1919
 Landtag (Weimarer Republik), Parlament eines Landes der Weimarer Republik
 Landtag des Freistaates Anhalt, 1919–1933
 Landtag der Republik Baden, 1919–1933
 Bayerischer Landtag (Weimarer Republik), 1919–1933
 Landtag des Volksstaates Hessen, 1919–1933
 Landtag des Freistaates Mecklenburg-Schwerin, 1919–1933
 Landtag des Freistaates Mecklenburg-Strelitz, 1919–1933
 Landtag des Freistaates Schaumburg-Lippe, 1919–1933
 Landtag des freien Volksstaates Württemberg, 1919–1933
 Thüringer Landtag (Weimarer Republik), 1920–1933
 Ernannter Landtag in einer Besatzungszone in Deutschland
 Landtag (1946–1949), gewähltes Landesparlament in einer Besatzungszone in Deutschland
 Badischer Landtag (1947–1952)
 Landtag (SBZ), Parlament eines Landes der Sowjetischen Besatzungszone oder DDR bis zur Auflösung der Länder 1952
 Landtag Brandenburg (1946–1952)
 Landtag Mecklenburg-Vorpommern (1946–1952)
 Sächsischer Landtag (1946–1952)
 Thüringer Landtag (1946–1952)

historische Gerichte (Schweiz):
 Landgericht (Mittelalter)

Siehe auch:
 Landtagsgebäude (Begriffsklärung)